Rollstuhltennis-Dameneinzel der Sommer-Paralympics 1996.

Titelverteidigerin war Monique Kalkman-van den Bosch. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an diesem Turnier teil, das vom 16. bis 24. August stattfand.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Dameneinzel
1996
Tennisturnier in Atlanta
Tennisturnier 1996